ditto – znak powtórzenia w druku (np. 〃 bądź ——〃——)
 Ditto – jeden z pokémonów

Zobacz też
 dittografia